La nazionale di calcio femminile del Mali è la rappresentativa calcistica femminile internazionale del Mali, gestita dalla Federazione calcistica del Mali (Fédération Malienne de Football - FMF).

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 28 settembre 2018, la nazionale femminile occupa il 89º posto del FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking, perdendone tre rispetto alla classifica redatta il 22 giugno 2018.

Come membro della Confédération Africaine de Football (CAF) partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come i continentali Coppa delle Nazioni Africane e Giochi panafricani oltre che, potenzialmente, ai Giochi olimpici estivi, al Campionato mondiale FIFA, a tornei a invito come l'Algarve Cup o la Cyprus Cup.

Il miglior risultato conseguito dalla nazionale femminile maliana è la vittoria all'edizione 2007 del Tournoi des Cinq Nations, mentre tra campionato africano e Coppa delle Nazioni Africane dopo essersi qualificata per sette volte, nelle edizioni di 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2016 e 2018, in quest'ultima raggiunge la finalina per il terzo posto, poi persa con le avversarie del .

Calciatrici

Partecipazioni ai tornei internazionali

Partecipazioni al Campionato mondiale 
 1991: non qualificata
 1995: non qualificata
 1999: non qualificata
 2003: non qualificata
 2007: non qualificata
 2011: non qualificata
 2015: non qualificata
 2019: non qualificata
 2023: non qualificata

Partecipazioni al Campionato africano 
 1991: non invitata
 1995: non invitata
 1998: non partecipante
 2000: non partecipante
 2002: fase a gironi
 2004: fase a gironi
 2006: fase a gironi
 2008: fase a gironi
 2010: fase a gironi
 2012: non qualificata
 2014: non qualificata
 2016: fase a gironi
 2018: 4º posto
 2022: non qualificata

Note

Voci correlate 
 Federazione calcistica del Mali
 Nazionale di calcio del Mali

Collegamenti esterni